Fieseler Fi 156 Storch – samolot rozpoznawczo-łącznikowy
 STORCH – zespół chorobowy